Campina Grande do Sul kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Campina Grande do Sul (ort), Paraná, 
 Campina Grande do Sul (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar